Ženská dvouhra Upper Austria Ladies Linz 2018 probíhala v první polovině října 2018. Do singlové soutěže lineckého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla česká tenistka Barbora Strýcová, kterou ve čtvrtfinále vyřadila Belgičanka Alison Van Uytvancková.

Vítězkou se stala pátá nasazená Italka Camila Giorgiová, jež ve finále zdolala ruskou kvalifikantku Jekatěrinu Alexandrovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. 119. hráčka žebříčku Alexandrovová odehrála debutové finále na túře WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2018
WTA Tour 2018